Eugène Bertrand (1834-1899), directeur de théâtre et d’Opéra français ;
 Eugène Bertrand (1858-1934), peintre belge.